Enver Petrovci (ur. 28 lutego 1954 w Prisztinie) – kosowski aktor, reżyser i scenarzysta. Jest jednym z założycieli Teatru Dodona w Prisztinie oraz Szkoły Aktorskiej w tym mieście.

Życiorys 
Ukończył szkołę średnią w Prisztinie, a następnie studiował w szkole aktorskiej w Belgradzie.

W 1986 roku był gospodarzem programu Jugowizja.

W roku 2015 roku wziął udział w rywalizacji o tytuł reprezentanta Albanii na konkursie Eurowizji w Wiedniu.

Filmografia

Filmy

Seriale

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Enver Petrovci w bazie IMDb 

Urodzeni w 1954
Ludzie urodzeni w Prisztinie
Ludzie związani z Prisztiną
Absolwenci uczelni w Serbii
Kosowscy aktorzy
Jugosłowiańscy aktorzy filmowi
Jugosłowiańscy aktorzy telewizyjni
Jugosłowiańscy reżyserzy filmowi
Jugosłowiańscy scenarzyści